Bankovci je lahko:
 Bankovci, Požega (Hrvaška)
 Bankovci, Zdenci (Hrvaška)
 Bankovci, Srbija